Бережинка — название населённых пунктов.

Украина 
 Бережинка — село в Кропивницком районе Кировоградской области.
 Бережинка — село в Новгородковском районе Кировоградской области.

См. также 
 Бережанка